Biografies:
 Vincent van Gogh, pintor neerlandès () 
 Theo van Gogh (marxant d'art), germà petit del pintor
 Theo van Gogh, cineasta neerlandès net de Vincent van Gogh (segle XX) 
 Art:
 Museu van Gogh, museu que allotja la col·lecció de la Fundació van Gogh a Amsterdam
 La Oreja de Van Gogh, grup de música pop-rock basc
 Cinema:
 Van Gogh (pel·lícula de 1991), pel·lícula francesa dirigida per Maurice Pialat el 1991.